Classicismo
Literatura classicista
Literatura grega
Literatura latina

Desambiguações de artes